Лејк Батлер има више значења:
 Лејк Батлер (округ Оринџ, Флорида)
 Лејк Батлер (Флорида)